Andula je jedna z domáckých podob jména Anna. V podobě Andula či andula se vyskytuje v těchto významech:
 resuscitační figurína pro nácvik umělého dýchání a masáže srdce
 přezdívka pro Danuši Hostinskou-Klichovou, hlasatelku informačního systému INISS (Integrovaný informační systém stanice) společnosti CHAPS v některých železničních stanicích.
 Andula Sedláčková (1887–1967), občanským jménem Anna Sedláčková, česká divadelní a filmová herečka
 Česká přezdívka letadla Antonov An-2

V názvech uměleckých děl:
 Andula žárlí, česká filmová komedie z roku 1914
 Andula vyhrála, československý film z roku 1937

Související články 
 Andulka

Reference